Schamo steht für

 Gobi
 Ihor Schamo (1925–1982), ukrainischer Komponist